Javier Rubio puede referirse a:

 Javier Rubio García-Mina (1924-), diplomático e historiador español.
 José Javier Rubio Gómez (1984-), futbolista español.
 Javier Rubio (pintor) (1952-), artista nacido en Zaragoza, España.